Przyborze peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Przyborze, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Przyborze, un village dans la voïvodie de Lubusz